Гирусов — фамилия; имеет женскую форму Гирусова.
 Гирусов, Василий Васильевич (1898—1950) — генерал-майор Советской Армии, участник Гражданской, советско-польской и Великой Отечественной войны.
 Гирусов, Эдуард Владимирович (род. 1932) — советский и российский философ.